Охота за «Красным октябрём» — роман (1984) Тома Клэнси
 Охота за «Красным октябрём» — фильм (1990) по одноимённому роману
 The Hunt for Red October (игра, 1987) (:en:The Hunt for Red October (1987 video game)) — компьютерная игра 1987 года
 The Hunt for Red October (игра, 1990) (:en:The Hunt for Red October (1990 video game, Amiga)) — компьютерная игра 1990 года для Amiga, MS-DOS
 The Hunt for Red October (:en:The Hunt for Red October (1990 video game, NES)) — консольная игра 1990 года для NES, Game Boy